Пуерто Лобо има више значења:

 Пуерто Лобо (Агва Бланка де Итурбиде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пуерто Лобо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуерто Лобо (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику